TDI steht für:
 Tabbed document interface, grafische Benutzeroberfläche mit nachgebildeten Registerkarten, englisch Tabs
 Technical Diving International, eine Tauchorganisation
 Techno Drome International, ein deutsches Musiklabel
 Terrylendiimid, Farbstoff der Rylen-Klasse
 Time Delay Integration, eine optische Aufnahmetechnik für bewegte Objekte (mittels eines TDI-CCDs)
 Tolerable Daily Intake, die tolerierbare tägliche Aufnahme von Wirkstoffen, siehe Erlaubte Tagesdosis
 Toluol-2,4-diisocyanat (2,4-TDI) und Toluol-2,6-diisocyanat (2,6-TDI) wichtige Zwischenprodukte der Kunststoffindustrie
 Total Dual Integrality, ein mathematisches Verfahren zur linearen Optimierung
 Transport Driver Interface, eine Transporttreiber-Schnittstelle
 Turbocharged Direct Injection, kurz TDI (Motorentechnik), Dieselmotorenfamilie des Volkswagen-Konzerns
 Bahnhof Ditzingen (DS100-Code)

tdi steht für:
 Tomadino (ISO-639-3-Code), austronesische Sprache in Sulawesi Tengah, indonesische Provinz auf der Insel Sulawesi

Abkürzung